Floda landskommun kan syfta på:
Floda landskommun, Dalarna – i Kopparbergs län, senare sammanslaget med Gagnefs kommun
Floda landskommun, Södermanland  – i Södermanlands län, senare sammanslaget med Katrineholms kommun